Эдуард Сент-Мор (; 24 февраля 1775 — 15 августа 1855) — британский аристократ, 11-й герцог Сомерсет, 11-й барон Сеймур и 9-й баронет Сеймур из Берри-Померой с 1793 года (до этого носил титул учтивости лорд Сеймур), кавалер ордена Подвязки. Математик, президент Линнеевского общества и Королевского института.

Биография 

Эдуард Сент-Мор родился 24 февраля 1775 года в поместье Монктон-Фарли, графство Уилтшир. Он был старшим из выживших сыновей Уэбба Сеймура, 10-го герцога Сомерсета (1718—1795), и его жены Анны Марии или Марии Анны Боннелл (умерла в 1802). Ребёнка крестили 4 апреля 1775 года в Монктон-Фарли под именем Эдуард Адольф. Позже он заменил фамилию на Сент-Мор, полагая, что это изначальная её форма. Получил образование в Итонском колледже (Беркшир) и Крайст-черче (Оксфордский университет).

15 декабря 1793 года, после смерти отца, Эдуард унаследовал родовые титулы и владения, став 11-м герцогом Сомерсетом и членом Палаты лордов. В 1795 году в компании преподобного Джона Генри Мичелла он предпринял путешествие по Англии, Уэльсу и Шотландии, которое описал в дневнике, опубликованном в 1845 году. Герцог был покровителем Свободной Англиканской церкви. Он был одаренным математиком и был президентом Лондонского Линнеевского общества с 1834 по 1837 год и президентом Королевского института с 1826 по 1842 год. Сент-Мор состоял и в Лондонском королевском обществе. В 1837 году он стал кавалером ордена Подвязки. Герцог был избран первым президентом Лондонского астрономического общества (позже Королевского астрономического общества) 29 февраля 1820 года. Однако уже через несколько дней его друг (а затем президент Королевского общества) Джозеф Бэнкс убедил Сент-Мора уйти в отставку, решительно выступив против создания специального общества астрономов.

В 1808 году Сент-Мор купил лондонский таунхаус на Парк-лейн, который он назвал Сомерсет-хаус, и где он проводил большую часть своего времени. В 1829 году он купил у Джорджа Темплера девонширское поместье Стовер в приходе Тейнграс, рядом с Ньютон-Эббот, и сделал Стовер-хаус своей главной резиденцией, где демонстрировал ценную коллекцию произведений искусства, полученную в качестве приданого жены. В состав коллекции входили картины Рубенса, Лоуренса и Рейнольдса. Герцог построил в Стовер-хаусе большую въездную арку с дорическими колоннами.

Семья 
Герцог Сомерсет был дважды женат. 24 июня 1800 года он женился на леди Шарлотте Дуглас-Гамильтон (1772—1827), дочери Арчибальда Гамильтона, 9-го герцога Гамильтона, которая родила семерых детей. Это были:

 Эдуард Сеймур, 12-й герцог Сомерсет (20 декабря 1804 — 28 декабря 1885);
 Арчибальд Сеймур, 13-й герцог Сомерсет (30 декабря 1810 — 12 января 1891);
 Элджернон Сент-Мор, 14-й герцог Сомерсет (22 декабря 1813 — 2 октября 1894);
 леди Шарлотта Джейн Сеймур (1803 — 7 октября 1889), жена Уильяма Блаунта из Орлтона, Херефордшир;
 леди Джейн Вильгельмина Сеймур;
 леди Энн Мэри Джейн Сеймур (умерла 23 сентября 1873), жена Уильяма Толлемаша;
 леди Генриетта Сеймур.

После смерти первой жены (1827) герцог женился 28 июля 1836 года на Маргарет Шоу-Стюарт, дочери сэра Майкла Шоу-Стюарта, 5-го баронета из Блэкхолла, Ренфрушир, и его жены Кэтрин Максвелл, дочери сэра Уильяма Максвелла, 3-го баронета. Брак был бездетным.

Герцог Сомерсет умер в Сомерсет-хаусе в Лондоне в августе 1855 года в возрасте 80 лет и был похоронен на кладбище Кенсал-Грин в Лондоне. Его вторая жена, умерла в Сомерсет-хаусе 18 июля 1880 года и была похоронена рядом с мужем.

Предки

Примечания 

411
Сеймуры